Стеван Стевановић има више значења:
 Стеван Стевановић (писар), српски писар у Првом светком рату
 Стеван Стевановић (рагбиста), српски професионални играч рагби лиге, манекен и лични тренер